Liga I 2009/2010 var den nittioandra säsongen av Liga I, Rumäniens högsta division av fotboll. Totalt deltog 18 lag i ligan och CFR Cluj vann ligan med 3 poäng före tvåan FC Unirea Urziceni.

Internațional Curtea de Argeș  fick inte någon licens för säsongen 2010/2011 och vart därför degraderade till Liga II. CS Pandurii Târgu Jiu som var det bäst placerade laget av lagen som egentligen skulle degraderas hade licens. Därför fick de vara kvar i ligan tills nästa säsong istället för Internațional Curtea de Argeș.

Tabell

Referenser

Källor 

Fotbollssäsongen 2009/2010
2009 i Rumänien
2010 i Rumänien
Säsonger av Liga I